Кубок УЄФА 1989–1990 — дев'ятнадцятий розіграш Кубка УЄФА, у якому у двоматчевому фіналі перемогу здобув італійський клуб «Ювентус», здолавши співвітчизників з Флоренції із загальним рахунком 3-1.

Попередній раунд

|}

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 «Юве» занадто сильний для «Фіорентини» ; uefa.com, 1 червня 1990
 Кубок УЄФА 1989-90 на rsssf.com  

1989
1989 у футболі
1990 у футболі